Geer is een plaats en gemeente in het arrondissement Borgworm, provincie Luik, België. De gemeente telt meer dan 3000 inwoners. De naam van het dorp is ook de Franse benaming voor de Jeker die door het dorp stroomt.

Kernen 
Naast Geer zelf bestaat de gemeente nog uit de deelgemeenten Boëlhe, Darion, Hollogne-sur-Geer Lens-Saint-Servais, Ligney en Omal.

Bron: Gemeente Geer

Demografische ontwikkeling

Demografische evolutie voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen

Demografische evolutie van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Geer

Externe link
 Website van de gemeente

Plaats in Luik (provincie)